Курбет — многозначное слово:

 Курбет (элемент акробатики) — спортсмен, стоя на руках, делает толчок руками и, наклоняя ноги вперёд, встаёт на ноги; обычно выполняется в связке: фляк-курбет.

Фамилия:
 Курбет, Владимир Козьмович (1930—2017) — молдавский и советский балетмейстер и хореограф, педагог, фольклорист и публицист.